Cumiskey ist der Familienname folgender Personen:

 Kyle Cumiskey (* 1986). kanadischer Eishockeyspieler
 William Cumiskey, irischer Politiker